Rit ou RIT peut signifier :
 Rit, une orthographe alternative de rite ;
 Rit, l'acronyme de Recherche et industrie thérapeutiques ;
 Rit, l'acronyme de Régiment d'infanterie territorial ;
 Rit, un chanteur français ;         ; 
 Rit, une localité de Croatie, située dans la municipalité de Lukač, comitat de Virovitica-Podravina ;
 Jacques Rit.